То́ппер () — английское прозвище и фамилия. Образовано от слова top ().

Люди 
Прозвище
Основная статья — .
  (1897—1972) — американский бейсболист.
  (1931—2012) — канадский хоккеист.
 Хидон, Николас (род. 1955) — английский барабанщик.
Фамилия
Основная статья — .
  (1928—2007) — американский кинопродюсер, кинорежиссёр, сценарист и киноактёр.
  (род. 1940) — немецкий исследователь-любитель, писатель-псевдоисторик.

Бренды 
  — мотороллер от компании Harley-Davidson, производился в 1960—1965 гг.
  — бразильский производитель спортивной одежды, обуви, инвентаря и пр. (раб. с 1975 г.)
  — ял от компании .

Кино и ТВ 
  — американский кинофильм 1937 года.
  — американский телесериал (1953—1955), снятый по одноимённому фильму.
 Топпер — лошадь Хопалонга Кэссиди.
 Топпер — главный герой американского кинофильма «Горячие головы!» (1991).
 Топпер — один из главных героев американского телесериала «Внешние отмели» (2020 — ).

Комиксы 
  — Великобритания, 1953—1990.
  — тип стрип-комикса.

См. также 
 Топ
 Топп
 
 De Toppers — нидерландская музыкальная группа.
  (1924—2020) — австрийская оперная певица.
 В англоязычных странах словом «топпер» в разговорной речи называют цилиндр.
 В Ирландии словом «топпер» в разговорной речи называют точилку для карандашей.